OT poate fi:

 Olt, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Olbia-Tempio, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Legături externe 
 
  „OT” la acronymfinder.com